

Томагок — місто, штат Вісконсин
 Томагок — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Томагавк (значення)